Hugo Ebbinghaus ist der Name folgender Personen:

* Hugo Ebbinghaus (Politiker) (1830–1893), deutscher Unternehmer und Abgeordneter
 Hugo Ebbinghaus (Widerstandskämpfer) (1884–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime